V poháru Intertoto 1996 zvítězily a zároveň postoupily do poháru UEFA tři týmy - Silkeborg IF, EA Guingamp a Karlsruher SC.

Základní skupiny

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Skupina 8

Skupina 9

Skupina 10

Skupina 11

Skupina 12

Semifinále 

|}

Finále 

|}

Externí odkazy 
 Official site
 Results at RSSSF

1996
Fotbal v Evropě v roce 1996